2-й национальный чемпионат Белоруссии проходил с 1 августа 1992 года по 17 июня 1993 года. Победителем второй раз подряд стало минское «Динамо».

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, вышедшие в Первую лигу из Второй лиги:
 «Динамо-2 (Минск)» (1-е место во Второй лиге сезона 1992, дебютант первой лиги)

Переименования команд перед сезоном:
 «СКБ-Локомотив» сменил название на «Локомотив».
 «Динамо-2» сменило название на «Беларусь»

Переименования команд по ходу сезона:
 «Металлург» сменил название на «Молодечно».
 «Химик» сменил название на «Неман».
 «Трактор» сменил название на «Фандок».
 «БелАЗ» сменил название на «Торпедо Жодино».

Итоговая таблица

Результаты матчей

Статистика 
 Самый посещаемый клуб — «Фандок» (средний показатель — 3927 зрителей).
 Самый низко посещаемый клуб — «Локомотив Витебск» (средний показатель — 1425 зрителей).
 На счету хозяев 121 выигрыш (61,1 %), гостей — 77 (38,9 %).
 Самый успешный клуб в домашних матчах — «Динамо Минск» (30 очков из 32).
 Самый успешный клуб в выездных матчах — «Динамо Минск» (27 очков из 32).
 Самый популярный счёт — 1:0 (64 матча).
 Наибольшее количество крупных побед — «Динамо Минск» (11).
 Наибольшее количество крупных поражений — «Ведрич» и «Торпедо Жодино» (по 7).
 185 футболистов забили как минимум один мяч.
 Зафиксировано 1 голевой покер, 6 хет-триков и 59 дублей.
 Реализовано 68 пенальти из 80 назначенных (85 %).
 Самая крупная победа — 8:1 (матч «Беларусь» — «Торпедо Жодино»).
 Самый крупный счёт — 7:4 (матч «Локомотив Витебск» — «Молодечно»).

Лучшие бомбардиры

Гол+Пас

Примечания

См. также 
 Вторая лига Белоруссии по футболу 1992/1993
 Третья лига Белоруссии по футболу 1992/1993
 Кубок Белоруссии по футболу 1992/1993

Ссылки 
 На klisf.info
 На www.rsssf.com
 Статистика на teams.by

Чемпионат Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 1992 году
Футбол в Европе в 1993 году
Спорт в Белоруссии в 1992 году
Спорт в Белоруссии в 1993 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993